Kolleschau bezeichnet

die Gemeinde Kolšov in Tschechien
den Ortsteil Kolešov der Gemeinde Pšov in Tschechien, siehe Kolešov (Pšov)